Larva

Ou ainda:

Harry Larva, atleta finlandês
Larva (Jaén), uma localidade da Espanha